Homemade (englisch für: selbst gemacht) bezeichnet:

 Homemade (Album), ein Musikalbum des Duo John Cephas & Phil Wiggins aus dem Jahr 1999
 Homemade (Fernsehserie), chilenisch-italienische Anthologieserie aus dem Jahr 2020